Allegretto Allegretti (1429–1497) – storico e politico italiano
 Antonio Allegretti (1840-1889) – attore teatrale italiano
 Antonio Allegretti (1840-1918) – scultore italiano
 Carlo Allegretti (metà del XVI secolo–...) – pittore italiano
 Francesco Allegretti (1978) – conduttore radiofonico italiano
 Giacomo Allegretti (prima del 1326-1393)– poeta, filosofo, medico ed astrologo italiano
 Marco Allegretti (1981) – cestista italiano
 Mario Allegretti (1919-1945) – militare e partigiano italiano
 Mazzone Allegretti o Mazzonius Alegrettus (1070 circa–...) – partecipante alla Prima Crociata nel 1095
 Nick Allegretti (1996-) – giocatore di football americano statunitense
 Riccardo Allegretti (1978) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Sandro Allegretti (1938-2014) – restauratore e pittore italiano